

Sigle 
 Autostrada 28 in Belgio
 Autostrada 28 in Francia
 Autostrada A28 in Germania
 Autostrada A28 in Italia
 Autostrada 28 in Portogallo

Codici 
 A28 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kempten
 A28 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese corrispondenti alla cosiddetta siciliana in contromossa

Altro 
 A28 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili